Нарзын (), до 1990-х годов (и в настоящее время в Грузии) Хумушкури () — село , недалеко от долины реки Кодор.

Население 
В 1959 году в селе Хумушкури (Ганахлебского сельсовета) жило 44 человека, в основном грузины (в Ганахлебском сельсовете в целом — 1665 человек, в основном грузины и армяне). В 1989 году в селе жило 69 человек, в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета